Левиз-оф-Менар — фамилия:

Известные носители 
 Левиз-оф-Менар, Андреас фон (1777—1839) — специалист по сельскому и лесному хозяйству, а также писатель и художник.
 Левиз-оф-Менар, Густав Антонович фон — Георгиевский кавалер; полковник; № 10191; 26 ноября 1860.
 Левиз-оф-Менар, Пётр Александрович фон (1829—1885) — генерал-майор русской императорской армии, Георгиевский кавалер.
 Левиз-оф-Менар, Фёдор Фёдорович (1767—1824) — генерал-лейтенант русской императорской армии, Георгиевский кавалер.
  (Erik von Loewis, 1904—1986) — немецкий шахматист и режиссёр.
  (1855—1930) — балтийско-немецкий историк.

См. также 
 :en:Menar
 Левиз-оф-Менар (дворянский род)